João de Carvalho e Vasconcellos foi um professor catedrático do Instituto Superior de Agronomia e botânico.

Ligações externas 
 

Professores de Portugal
Botânicos de Portugal